MT-55 steht für:

 ein Brückenlegepanzer auf Basis des T-55, siehe T-55 #Modifikationen 
 Gemeindeschlüssel für die Gemeinde Siġġiewi in Malta

Abkürzung